The Big Money kan syfta på:

 The Big Money – en roman av John Dos Passos, se U.S.A. (trilogi)
 The Big Money (låt) – en låt från 1985 av den kanadensiska progressive rock-bandet Rush